Леело Тунґал (; *, Таллінн) — естонська поетка, авторка дитячої літератури, видавниця та лібретистка.

Поезія 
 1966 Kummaliselt kiivitajad kurtsid
 1974 Õitsev kuristik
 1979 Veni, vidi, vidiit…
 1979 Raamat ja kask
 1981 Mullaketraja
 1982 Tedre mäng
 1986 Valguse aine
 1993 Ei nime, ei hinda
 1994 Ainus kangelastegu on naeratus
 2002 Käsi on valge, süsi on must
 2007 Täisminevik

Дитяча поезія 
 1976 Koera elu
 1978 Hundi lugemine
 1982 Väike ranits
 1983 Seltsis on segasem
 1983 Tondu
 1985 Tere-tere
 1988 Vana vahva lasteaed
 1991 Ema abilised
 1992 Aastaring
 1993 Põrsas Pamp
 1994 Põrsapõli
 2000 Marjajuur lume all
 2001 Kirjad jõuluvanale
 2004 Lepatriinu faksiga
 2006 Lätikeelne jäätis
 2009 Loomabeebits

Естонські поетеси
Естонські письменниці
Уродженці Таллінна
Видавці